Kraft steht für:

 Kraft, eine physikalische Größe
 Naturkraft, als Kurzform: physikalische Grundkraft, siehe Fundamentale Wechselwirkung
 Kraft (Sport), Fähigkeit des Nerv-Muskel-Systems
 Kraft (Familienname) – siehe dort zu Namensträgern
 Kraft (Schach), Grundelement beim Schachspiel
 Kraft (Roman), Roman von Jonas Lüscher (2017)
 Kraft (Album), Studioalbum der deutschen Soulband Glashaus (2017)
 (3712) Kraft, Asteroid des Hauptgürtels
 Kraft Foods Group, US-amerikanischer Nahrungsmittelhersteller
 Hart-Kraft Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Nutzfahrzeughersteller
 Die Kraft, Trumpfkarte im Tarot

Kraft ist der Name folgender Personen:
 Kraft I. (Hohenlohe-Weikersheim) (um 1240–1313), fränkischer Edelmann und Ritter, Stammvater des Hauses Hohenlohe
 Kraft I. von Toggenburg (vor 1228–1254), Graf und Minnesänger
 Kraft II. (Hohenlohe-Weikersheim) (nach 1280–1344), fränkischer Edelmann und Ritter
 Kraft III. (Hohenlohe-Weikersheim) (um 1315–1371), fränkischer Edelmann und Ritter
 Kraft IV. (Hohenlohe-Weikersheim) (nach 1340–1399), fränkischer Edelmann
 Kraft V. (Hohenlohe-Weikersheim) (um 1416–1472), Herr des Hauses Hohenlohe, Reichsgraf von Ziegenhain und Nidda
 Kraft VI. (Hohenlohe-Weikersheim) (um 1445–1503), regierender Graf des Hauses Hohenlohe
 Kraft von Buchheim genannt von Bieberehren (bl. 14./15. Jahrhundert), von 1377 bis 1409 Abt des Benediktinerklosters in Münsterschwarzach
 Kraft von Hanau (zwischen 1315 und 1320–1382), umfangreich bepfründeter Kleriker in Franken und am Mittelrhein, Sohn Ulrichs II. von Hanau
 Kraft Myle (um 1480–1556), als Kraft I. (latinisiert Crato I.) Abt der Reichsabtei Hersfeld
 Kraft Weiffenbach (1526–1595), als Kraft II. (latinisiert Crato II.) Abt der Reichsabtei Hersfeld
 Kraft (Hohenlohe-Neuenstein) (1582–1641), Graf von Hohenlohe-Neuenstein

Siehe auch:
 Kraft Foods (Begriffsklärung)

 Craft
 Krafft
 Kräft